Blair kan som auktorsförkortning betyda:

 Albert P. Blair
 K.G. Blair
 William Franklin Blair

Robotskapade auktorsförkortningar